The White Rose (1914), een film van Jack Harvey
The White Rose (1923), een film van D.W. Griffith